Готтшед () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Готтшед, Иоганн Кристоф (1700—1766) — немецкий писатель и деятель культуры, критик, историк литературы и театра, теоретик раннего Просвещения.
 Готтшед, Луиза (1713—1762) — немецкая поэтесса, драматург, эссеистка и переводчица.